Behrendt (variantes: Behrend, Berendt, Berent, Behrends, Behrens) est un nom de famille originaire d'Allemagne. Il est notamment porté par :

 Christian Behrendt (1974-), constitutionnaliste belgo-allemand,
 Greg Behrendt (1963-), comédien américain,
 Hans Behrendt (1889-1942), réalisateur et scénariste allemand,
 Holger Behrendt (1964-), gymnaste allemand,
 Jan Behrendt (1967-), lugeur est-allemand,
 Janice Behrendt (1983-), mannequin allemand,
 Jutta Behrendt (1960-), rameuse d'aviron est-allemande,
 Kerstin Behrendt (1967-), athlète allemand, 
 Lars Behrendt (1973-), bobeur allemand,
 Otto Behrendt (1880-ap.1945), officier supérieur allemand,
 ,
 .

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand